Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2012/13 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2012/13 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng mit 11 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von La Cavalier Differdane 18 Spieler ein. Insgesamt kamen 118 Spieler zum Einsatz, von denen 13 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 10 Partien war Andreas Kessler (Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng). Elvira Berend (Cercle d'échecs Dudelange) erzielte 7 Punkte aus 9 Partien.

Mit Slim Belkhodja, Wenke Henrichs (beide De Sprénger Echternach), Anna Wagener, Théid Klauner, Roland Schilpp (alle Cercle d'échecs Dudelange), Olaf Heinzel, Laszlo Toth (beide Gambit Bonnevoie), Jochen Bruch (Le Cavalier Differdange) und Dorian Micottis (Esch Rochade Reine) erreichten 9 Spieler 100 %, wobei Belkhodja, Wagener, Klauner und Heinzel je zwei Partien spielten, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; ARM = Armenien, BEL = Belgien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ISL = Island, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SRB = Serbien, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Cercle d'échecs Dudelange

Gambit Bonnevoie

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Schachklub Nordstad

Esch Rochade Reine

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 6 Spieler von Le Cavalier Differdange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2012
Schach 2013
Wikipedia:Liste